Emilio De Marchi ist der Name folgender Personen:

* Emilio De Marchi (Schriftsteller) (1851–1901), italienischer Schriftsteller 
 Emilio De Marchi (Sänger) (1861–1917), italienischer Opernsänger (Tenor) 
 Emilio De Marchi (Schauspieler) (* 1959), italienischer Schauspieler